II Всемирный конгресс эсперантистов состоялся в Женеве (Швейцария) с 28 августа по 2 сентября 1906 года. В нём приняло участие 818 эсперантистов из 30 стран. В ходе конгресса был создан Постоянный Комитет по конгрессам () и принята декларация о нейтралитете Всемирных конгрессов эсперантистов.

Культурная программа конгресса включала в себя представления пьес на эсперанто:
  («Рекомендательное письмо») М.Море, с участием Леона Заменгофа, , Ф. Пухула-и-Валлеса;
  («Цветок прошлого») Э. Де Амичиса, с участием  и Э. Прива;
  («Приятный сюрприз») Вильгельма Фрекинга, с участием Карла Захерля, и другие пьесы.

Примечания

Ссылки 
 

Всемирные конгрессы эсперантистов